Onze navires de la Marine nationale française ont été baptisés Bellone, d'après la déesse du même nom :

 la , une galère en service de 1690 à 1696 ;
 la , une frégate de 32 canons en service de 1696 à 1719 ;
 la , une frégate de 30 canons en service de 1745 à 1747, capturée par la Royal Navy cette année-là ;
 la , une frégate de 32 canons en service de 1758 à 1777 ;
 la Bellone, une frégate de 32 canons de classe Iphigénie en service de 1779 à 1806 où elle est capturée par la Royal Navy ;
 la , un chebec en service en 1797 ;
 la , une frégate de 44 canons en service de 1807 à 1817 ;
 la , un navire de type inconnu lancé en 1808 ;
 la , une frégate de 44 canons de classe Hortense en service de 1814 à 1840 ;
 la , une frégate de 38 canons en service de 1853 à 1877 ;
 la , un sous-marin, navire de tête de la , en service de 1917 à 1935.

Sources

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française